Таша Смит (, род. ) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Смит родилась 28 февраля 1971 года в Камдене, Нью-Джерси. У неё есть сестра-близнец Сидра, вместе с которой она дебютировала на экране в фильме «Няньки». Первую известность она получила благодаря роли в ситкоме NBC «Бостонский колледж», который транслировался с 1996 по 1997 год и был закрыт после двух сезонов. В следующем году она снялась в ситкоме The WB «Шоу Тома», который был закрыт после одного сезона, а в 2000 году сыграла наркоманку в мини-сериале HBO «На углу» с Ханди Александер.

Смит добилась наибольшей известности благодаря ролям в фильмах Тайлера Перри «Папина дочка», «Зачем мы женимся?» и «Зачем мы женимся снова?». В дополнение к этому она известна благодаря своей ведущей роли в его сериале «Хорошо это или плохо», где она снималась с 2011 по 2016 годы. Также Смит снялась в фильмах «Пастор Браун» и «Испытание свадьбой». В 2015 году она сыграла второстепенную роль сестры героини Тараджи П. Хенсон в прайм-тайм мыльной опере Ли Дэниелса «Империя».

Личная жизнь 
В 2010 году Смит вышла замуж за своего менеджера Кита Дугласа. Осенью 2014 года она оказалась в центре внимания прессы после того, как её муж получил судебный запрет против Смит которая якобы не давала ему денег и угрожала причинить физический вред. Позже Смит заявила в прессе, что у Дугласа происходят вспышки ненависти и ревности, вследствие чего она боится, что он убьет её. Смит также получила судебный запрет против мужа, а актриса Тиша Кэмпбелл выступила как свидетель в суде в её пользу. Они развелись в марте 2015 года, и суд обязал Смит выплачивать алименты бывшему мужу в размере около $ 7 тысяч в месяц.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США